Als Rumpfparlament bezeichnet die Geschichtswissenschaft
 das  englische Unterhaus in der Zeit von 1648 bis 1653 bzw. 1660, siehe Rumpfparlament (England)
 die in Stuttgart tagenden Reste der deutschen Nationalversammlung von 1849, siehe Rumpfparlament (Deutschland)